Història: poeta epigramàtic grec, vegeu Automedon.
 Astronomia: asteroide descobert el 3 de maig de 1981, vegeu Llista d'asteroides (2001-3000).